Trevor Koenig (født 10. december 1974 i Edmonton, Canada) er en ishockeymålmand. Han spillede i sæsonen 07/08 for Coventry Blaze i Elite Ice Hockey League, men underskrev før sæsonen 08/09 en kontrakt med danske Rødovre Mighty Bulls, der spiller i den bedste danske række.

Newcastle Vipers 
I sommeren 2005 blev Koenig fristet til at krydse Atlanten for at spille for Newcastle Vipers, der skulle spille deres første sæson i EIHL. Sæsonen blev en stor succes for Vipers, eftersom de blev nummer to i ligaen med en 2-1-sejr over Sheffield Steelers i play off-finalen.

Coventry Blaze 
Sejren i play off-finalen viste sig at være Koenigs svanesang for Vipers og efter sæsonen skiftede han til Coventry Blaze. I 2005/06-sæsonen havde Blaze misset deres chance for at gentage deres succes fra sidste år, hvor de havde vundet en "grand slam" af de større ishockeyudmærkelser i England, og kontrakten med Koenig var en del af genopbyggelsesprocessen. 2006/07 var en god sæson for Blaze, da de vandt Elite League og Challenge Cup'en, de blev nummer to efter Cardiff Devils i British Knockout Cup og nåede semifinalerne i play-off'sne. Semifinalerne mod Cardiff var en hård tid for Koenig, da han før og efter kampene fløj frem og tilbage over Atlanten for at besøge sin syge far på hospitalet.

Grundspilsstatistikker 

Ishockeyspillere fra Canada
Superisliga-spillere fra Rødovre Mighty Bulls
Personer fra Edmonton